John Devine, calciatore irlandese (1958)
John Devine, ciclista statunitense (1985)
John Devine, calciatore scozzese (1935)